N12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Nissan Pulsar N12, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Bus
 Ligne N12 du bus Noctis du réseau bruxellois ;
 Ligne de bus Noctilien N12 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres